Ceci est une liste des bourgmestres actuels en Région flamande (issus des élections de 2012).

Province d'Anvers

Province du Brabant flamand

Province de Flandre-Occidentale

Province de Flandre-Orientale

Province de Limbourg

Articles connexes 
 Liste des bourgmestres wallons (2013-2018)
 Liste des bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale
 Liste des bourgmestres flamands (2007-2012)

Liens externes 
Coalitions sur le site de Nieuwsblad.be

Notes 

bourgmestres